Il singolare del Grand Prix Hassan II 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fernando Vicente ha battuto in finale Sébastien Grosjean 6-4, 4-6, 7-6 (7-3)

Teste di serie

  Younes El Aynaoui (quarti)
  Karim Alami (secondo turno)
  Hicham Arazi (quarti)
  Sébastien Grosjean (finale)

 Marc Rosset (primo turno) 
 Fernando Vicente (campione) 
 Mariano Puerta (semifinali) 
 Arnaud Di Pasquale (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 2000
ATP Tour 2000